Швиде́нко — фамилия.

Известные носители:
 Швиденко, Анатолий Зиновьевич (род. 1937) — профессор, академик международной академии информатизации.
 Швиденко, Дмитрий Сергеевич (род. 1991) — российский хоккеист.